

Cinema 
 Battaglie nella galassia (Battlestar Galactica) – film del 1978 diretto da Richard A. Colla

Fumetti 
 Battlestar Galactica – serie di fumetti edita inizialmente da Marvel Comics e successivamente da altri editori

Giochi 
 Battlestar Galactica – gioco da tavolo del 1979
 Battlestar Galactica – gioco di carte collezionabili del 2006
 Battlestar Galactica Role Playing Game – gioco di ruolo del 2007
 Battlestar Galactica Online  – videogioco del 2011

Televisione 
 Battlestar Galactica – media franchise creato da Glen A. Larson.
 Galactica (Battlestar Galactica) – astronave che dà il nome al franchise omonimo
 Battlestar Galactica – miniserie televisiva del 2003
 Battlestar Galactica – serie televisiva del 2004-2009
 Battlestar Galactica: Razor – film per la televisione del 2007, sequel dalla serie televisiva del 2004-2009
 Battlestar Galactica: The Plan – film per la televisione del 2009, sequel dalla serie televisiva del 2004-2009
 Battlestar Galactica: The Resistance – webserie del 2006
 Battlestar Galactica: Razor Flashbacks – webserie del 2007
 Battlestar Galactica: The Face of the Enemy – webserie del 2008-2009
 Battlestar Galactica: Blood & Chrome – serie televisiva spin-off di Battlestar Galactica del 2013

Pagine correlate 
 Galactica